Пар-ле-Ромийи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Ромийи-сюр-Сен-1. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10280.

Коммуна расположена приблизительно в 110 км к востоку от Парижа, в 70 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 33 км к северо-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 764 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 442 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 293 были экономически активными, 149 — неактивными (показатель активности — 66,3 %, в 1999 году было 62,9 %). Из 293 активных работали 268 человек (146 мужчин и 122 женщины), безработных было 25 (5 мужчин и 20 женщин). Среди 149 неактивных 37 человек были учениками или студентами, 69 — пенсионерами, 43 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об